Ю́рий Попо́в:
 Попов, Юрий Александрович (1936—2016) — советский и российский энтомолог.
 Попов, Юрий Алексеевич (род. 1961) — российский государственный деятель.
 Попов, Юрий Борисович (род. 1951) — российский режиссёр.
 Попов, Юрий Васильевич (1940—2015) — советский и украинский актёр 
 Попов, Юрий Лазаревич (1929—2013) — оперный певец.
 
 Попов, Юрий Павлович (род. 1946) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Юрий Петрович (1941—2016) — советский и российский учёный в области прикладной математики, член-корреспондент РАН. 
 Попов, Юрий Фёдорович (род. 1954) — российский дипломат.